Nemo kan avse:

 Kapten Nemo – romanfigur som skapades av Jules Verne till romanen En världsomsegling under havet.
 Kapten Nemos bibliotek – en roman av P.O Enquist
 Nemo (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Hitta Nemo – en animerad film
 Citroën Nemo – en bil
 Lille Nemo i Drömrike – amerikansk tecknad serie
 Point Nemo – havens otillgänglighetspol

Astronomi
 1640 Nemo – en asteroid

Musik
 Nemo (låt) – en låt av Nightwish
 Kapten Nemo (låt) – en låt av och med Cecilia Vennersten med flera.